„Ampère” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka francuskich jednostek pływających:
 „Ampère” (Q68) – okręt podwodny typu Pluviôse z okresu I wojny światowej
 „Ampère” – kablowiec z lat 60. XIX wieku, do 1870 roku „Dix Décembre”, w służbie w latach 1863–1925
 „Ampère” – kablowiec z lat 30. XX wieku
 „Ampère” – kablowiec z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów